Bundestagswahlkreis 173 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Gießen (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Lahn-Dill (2009)
 Bundestagswahlkreis Marburg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Backnang – Schwäbisch Gmünd (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Ulm (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Crailsheim (1949 bis 1961)